|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Seoel (officieel Hansol Korea Open) van 2009 vond plaats van 21 tot en met 27 september 2009 in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Het was de zesde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelverdedigster Maria Kirilenko bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De als eerste geplaatste Daniela Hantuchová bereikte de kwartfinale. Daarin verloor zij van de latere winnares.

De ongeplaatste Kimiko Date-Krumm uit Japan won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tweede geplaatste Spaanse Anabel Medina Garrigues in twee sets. Date Krumm wist voor het eerst in haar tennisloopbaan het toernooi van Seoel op haar naam te schrijven. Het was haar achtste WTA-titel, de enige van haar tweede carrière.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale 
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Finale
| team-width=175

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Kimiko Date-Krumm
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=2
| RD1-team2= Anabel Medina Garrigues
| RD1-score2-1=3
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3= 
}}

 Bovenste helft 

 Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Chuang Chia-jung en Hsieh Su-wei was de laatste haar titel niet komen verdedigen. Chuang speelde samen met Yan Zi. Dit team was als tweede geplaatst en bereikte de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

De als eerste geplaatste Anna-Lena Grönefeld en Katarina Srebotnik wonnen hun openingspartij, maar lieten voor de tweede ronde verstek gaan wegens schouder­blessure van Srebotnik.

Het ongeplaatste duo Chan Yung-jan / Abigail Spears''' won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Carly Gullickson en Nicole Kriz in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. Chan  had daarnaast zeven eerdere dubbelspeltitels met een andere partner; Spears vier.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Seoel 2009
Seoel